O Campeonato Africano das Nações de 1984 foi a 14ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 4 e 18 de Março de 1984, na Costa do Marfim. Os Camarões venceu a Nigéria na final.

Primeira fase

Grupo A

Jogos

|}

Grupo B

Jogos

|}

Finais

Campeão

Ligações externas

Campeonato Africano das Nações de 1984 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações